Дрежница може да се односи на:
 Дрежница (Бујановац), насеље у општини Бујановац, Република Србија
 Дрежница (Огулин), насеље града Огулина, Република Хрватска
 Дрежница (Кобарид), насеље у општини Кобарид, Република Словенија
 Горња Дрежница, насеље у општини Мостар, Федерација БиХ, БиХ
 Доња Дрежница, насеље у општини Мостар, Федерација БиХ, БиХ